Іраклі Азарові (  ; 21 лютого 2002, Тбілісі ) — грузинський футболіст, захисник батумського « Динамо » та збірної Грузії .

Життєпис

Клубна кар'єра 
На дорослому рівні дебютував 2019 року у складі тбіліського «Динамо». У команді виконував роль гравця ротації, здебільшого виходячи на заміну у другому таймі, при цьому з командою двічі став чемпіоном Грузії. Перед початком сезону 2021 року перейшов у «Динамо» Батумі, де швидко став гравцем основи.

Кар'єра у збірній 
З 2017 року активно залучався до юнацьких збірних Грузії різного віку. Брав участь у відбіркових матчах чемпіонатів Європи.

У березні 2021 року потрапив у заявку національної збірної Грузії на відбірковий матч чемпіонату світу 2022 року зі збірною Греції. Дебютував за збірну Грузії 2 червня в товариській зустрічі проти Румунії, відігравши весь матч.

Досягнення 

 "Динамо" Тбілісі

 Чемпіон Грузії : 2019, 2020

Примітки

Посилання 
 
 
 

Футболісти «Динамо» (Батумі)
Футболісти «Динамо» (Тбілісі)
Гравці збірної Грузії з футболу
Грузинські футболісти
Уродженці Тбілісі
Персоналії за алфавітом
Народились 2002
Народились 21 лютого